Die Singapur Super Series 2013 fand vom 18. bis zum 23. Juni 2013 in Singapur statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar. Es war das sechste Turnier der BWF Super Series 2013.

Austragungsort 
Singapore Indoor Stadium

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Du Pengyu
  Hu Yun
  Sony Dwi Kuncoro
  Kenichi Tago
  Boonsak Ponsana
  Nguyễn Tiến Minh
  Kashyap Parupalli
  Wang Zhengming

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Saina Nehwal
  Juliane Schenk
  Wang Yihan
  Ratchanok Intanon (nicht gestartet)
  Sung Ji-hyun
  Wang Shixian
  Minatsu Mitani

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (nicht gestartet)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (nicht gestartet)
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Shin Baek-cheol / Yoo Yeon-seong
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra
  Goh V Shem / Lim Khim Wah

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang (nicht gestartet)
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Ma Jin / Tang Jinhua (nicht gestartet)
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
  Bao Yixin / Cheng Shu
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin (nicht gestartet)
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Muhammad Rizal / Debby Susanto
  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba
  Fran Kurniawan / Shendy Puspa Irawati
  Markis Kido / Pia Zebadiah

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2013
2013